OML steht für:
 Object Module Library
 OPEN Modeling Language, Modellierungssprache, die lange Zeit als Hauptkonkurrent von UML galt
 Outline Markup Language, ein XML-Format
 Orbital Motion Limit, Theorie zur Beschreibung von geladenen Teilchen in der Nähe einer Langmuir-Sonde
 Object Manipulation Language, findet Anwendung bei objektorientierten Datenbanksystemen
 Omkalai Airport (IATA-Code), Flughafen von Omkalai, Chimbu Province, Papua-Neuguinea

oml steht für:
 Ombo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung